Пивоварово:

 Пивоварово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
Пивоварово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Пивоварово — деревня в Малмыжском районе Кировской области.
Пивоварово — деревня в Спировском районе Тверской области.
Пивоварово — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.